Roberto Fiore – attore argentino
 Roberto Fiore – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Roberto Fiore – politico italiano